Le championnat du Brésil de football 1992 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Flamengo.

Phase 1

Phase 2

Groupe A

Groupe B

Finale 
 Flamengo 3-0 ; 2-2 Botafogo
Flamengo remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1992
Brésil
Sport au Brésil en 1992